Витинск — деревня в Северном районе Новосибирской области России. Входит в состав Чебаковского сельсовета.

География 
Площадь деревни — 72 гектаров.

История 
Основана в 1909 г. В 1928 г. поселок Витенский состоял из 14 хозяйств, основное население — чуваши. В административном отношении входил в состав Верх-Назаровского сельсовета Ново-Троицкого района Барабинского округа Сибирского края.

Население

Инфраструктура 
В деревне по данным на 2007 год функционируют 1 учреждение здравоохранения и 1 учреждение образования.

Примечания 

Населённые пункты Северного района (Новосибирская область)